Maita ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Maita (* 1967), japanische Erfinderin
 Fernanda Maita (* 2003), venezolanische Leichtathletin
 José Antonio Maita (* 1998), venezolanischer Leichtathlet
 Víctor Maita (* 1992), peruanischer Bauern- und Landarbeiter-Gewerkschafter sowie Jurist und Politikwissenschaftler